María Amelia de Wurtemberg (en alemán; Marie Amalie Herzogin von Württemberg; 1865-1883), era una duquesa que murió prematura en la adolescencia.

Biografía 

Era la segunda vástago pero primera mujer de los cinco hijos del duque Felipe de Wurtemberg (1838-1917) y la archiduquesa María Teresa de Austria (1845-1927). Por parte de su padre era bisnieta del rey Luis Felipe I de Francia y de madre del rey Luis I de Baviera, el cuál aún vivía cuando nació. También era descendiente del rey Carlos III de España por ambas vías.

María Amelia nació poco después que su hermano gemelo, el duque Alberto (1865-1939), que sería futuro jefe de la casa ducal, también tiene una hermana: María Isabel y dos hermanos: Roberto y Ulrico.

Paso la mayor parte de su vida viviendo en las diversas residencias de sus padres en el Imperio austríaco junto a su familia, aunque principalmente vivirían en Viena para hacerle compañía a su abuelo viudo el archiduque Alberto de Austria-Teschen, por lo que también frecuentaban la corte austriaca, se conoce muy poco de su vida.

Murió, pocos días antes de cumplir los 18 años, en Dresde dónde estaban de vacaciones, a causa de la tuberculosis. Debido a su muerte, no se le puso arreglar un matrimonio adecuado. Fue enterrada primero en la Cripta de la Capilla del Palacio de Luisburgo, pero en 1927 al completarse la nueva cripta familiar en el Castillo de Altshausen, su cuerpo junto con el de su padre y su cuñada Margarita Sofía de Austria, fueron trasladados ahí.

Casa de Württemberg
Nacidos en Viena
Fallecidos en Dresde